Город Эмбер:
серия романов писательницы Джин Дюпро
 «Город Эмбер: Побег».
 «Город Эмбер: Люди искры».
 «Город Эмбер: Предсказание».
 «Город Эмбер: Алмаз тёмной крепости».
фильм по одноимённой книге
 «Город Эмбер: Побег».